«Баксель Арена» () — футбольный стадион, расположенный в столице Азербайджана, городе Баку. До января 2013 года стадион назывался «8-й километр» (). Вместимость — 11 тысяч зрителей.

История 

Открытие стадиона состоялось 14 сентября 2012 года при участии президента страны Ильхама Алиева. На стадионе состоялись 2 групповых матча, 2 четвертьфинала и полуфиналы чемпионата мира по футболу 2012 среди девушек до 17 лет. После завершения мирового первенства здесь проводились игры Премьер-лиги Азербайджана. Также здесь состоялся отборочный матч Лиги чемпионов УЕФА (17 июля 2013 столичный «Нефтчи» принимал албанский «Скендербеу»).

В январе 2013 года на основе договоренности между АФФА и компанией Bakcell стадион был переименован в «Баксель Арена».

7 июня 2013 года на стадионе состоялся первый официальный матч сборной Азербайджана. Команда играла отборочный матч чемпионата мира со сборной Люксембурга.

Описание 

Стадион на 11 тысяч зрительских мест состоит из трех входных частей — общий вход, вход для медиа и VIP, и пяти секторов. На футбольную площадку уложено привезенное из-за рубежа естественное травяное покрытие в соответствии со стандартами ФИФА и установлена специальная отопительная система. Для освещения стадиона установлены четыре прожектора и современная общая система освещения. Для закрытия верхней части трибун использована специальная пространственная конструкция, на которую нанесено устойчивое к огню и другим воздействиям специальное мембранное покрытие.

На трибуне сооружены комната для семейного просмотра и 17 VIP-комнат скайбокс, установлен большой монитор, для представителей медиа установлены специальные скамейки на 200 мест. В нижней части трибуны сооружены четыре раздевалки для команд, комнаты и конференц-залы для медиа-специалистов ФИФА, комнаты для тренеров, судей, врачей, комната допинг-контроля. Созданы комната центрального управления, комната для контроля и наблюдения за безопасностью и комментаторская комната. У стадиона имеется стоянка на 300 автомобилей.

Примечания

Ссылки 
 Баксель Арена на сайте АФФА
 Баксель Арена на сайте Нефтчи

Футбольные стадионы Азербайджана
Спортивные сооружения Баку
ФК «Нефтчи» Баку